Постниково — название населённых пунктов:

Россия 
 Постниково — деревня в Кадуйском районе Вологодской области.
 Постниково — село в Ижморском районе Кемеровской области.
 Постниково — деревня в Малмыжском районе Кировской области.
 Постниково — деревня в Новомосковском административном округе Москвы.
 Постниково — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Постниково — деревня в Балахнинском районе Нижегородской области.
 Постниково — деревня в Урицком районе Орловской области.
 Постниково — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Постниково — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.
 Постниково — деревня в Томском районе Томской области.
 Постниково — деревня в Нязепетровском районе Челябинской области.

Украина 
 Постниково — железнодорожная станция Иловайского отделения Донецкой железной дороги.